Николай Троянов:
 Троянов, Николай Алексеевич (1921—2016) — советский театральный актёр и режиссёр, драматург, публицист, общественный деятель.
 Троянов, Николай Иванович — российский офицер, Георгиевский кавалер.